Der Norrenberger Bach ist ein linker Zufluss der Wupper in der nordrhein-westfälischen Großstadt Wuppertal.

Lage und Topografie 
Der Norrenberger Bach entspringt auf 229 Meter ü. NN bei der Ortslage Plückersburg im Wuppertaler Wohnquartier Hammesberg und fließt in östliche Richtung. Nach der Unterquerung der Bahnstrecke Wuppertal-Oberbarmen–Opladen und der Landesstraße 58 (ehemals Bundesstraße 51) mündet der Bach nach ca. 500 Metern auf 187 Meter ü. NN in der Wupper.

Einzelnachweise 

1Norrenberger Bach
Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen
Fließgewässer in Wuppertal